Lacrimosa – kluczowy fragment pieśni Dies Irae będącej częścią mszy żałobnej klasycznego rytu rzymskiego (Requiem) w Kościele katolickim.
 Lacrimosa – szwajcarski zespół muzyczny
 Lacrimosa – singel zespołu Kalafina
 (208) Lacrimosa – planetoida z głównego pasa asteroid układu słonecznego